Имас — фамилия. Известные носители:

 Имас, Геннадий Иосифович (род. 1938) — советский и российский шашист, тренер.
 Имас, Евгений Викторович (род. 1961) — ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Страницы значений:Однофамильцы